Whiteway (gemeente), een gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada
 Whiteway Colony, een voormalige tolstojaanse gemeenschap in Devon, Engeland
 Whiteway House, een 18e-eeuws landhuis in Devon, Engeland
 William Whiteway, premier van Newfoundland